Raport RST – w krótkofalarstwie raport dotyczący jakości, siły i tonu stacji odbieranej (ang. readability, strength, tone)